Кокуево — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Кокуево — деревня в Нюксенском районе.

Ивановская область 
 Кокуево — деревня в Юрьевецком районе.

Костромская область 
 Кокуево — деревня в Нейском районе.
 Кокуево — деревня в Судиславском районе.